Xplornet Communications Inc est un fournisseur canadien de services internet ruraux et un opérateur de réseau mobile. Il s'agit du plus grand fournisseur de services large bande sans fil fixe et rural du pays. Son siège social est situé à Woodstock, au Nouveau-Brunswick.

Histoire 
Xplornet a été fondée en 2004 sous le nom de Barrett XPlore.

En , Xplornet a conclu un partenariat avec Shaw Communications pour la commercialisation de forfaits de son service de télévision par satellite Shaw Direct avec le service Internet de Xplornet.

La société a acheté en 2014 des capacités sur  et EchoStar XIX dans le cadre d'un plan visant à étendre sa zone de desserte à l'ensemble du Canada d'ici 2017.

En , Xplornet a acquis le concurrent YourLink, basé à Saskatoon.

Xplornet a acquis en novembre 2017 le fournisseur de services de téléphonie fixe du Manitoba, Netset Communications. Grâce à cet accord, Xplornet a conservé la marque Netset et Netset continue d'exercer ses activités à Brandon, au Manitoba, en tant que division distincte de Xplornet.

En , Xplornet annonce que plus de  foyers ruraux de l'Est de l'Ontario auront bientôt accès à la technologie compatible 5G avec des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 100 mégabits par seconde. Plus de  de fibre optique seront déployés dans les trois comtés choisis : Northumberland, Hastings et Lennox et Addington, situés entre Brighton et Napanee, dans l’est de l’Ontario. Le projet devait être achevé d'ici 2020.

Notes et références

Liens externes 

Fournisseur d'accès à Internet ayant son siège au Canada
Entreprise fondée en 2004
Opérateur mobile au Canada